Embolemus  — род мелких хризидоидных ос из семейства Embolemidae. Европа, Австралия, Азия, Америка, Африка, Мадагаскар, Новая Зеландия. Более 40 видов. В Палеарктике — 9 видов.

Описание 
Длина самок около 5 мм, самцы мельче — около 3 мм. Характерен половой диморфизм: самки с редуцированными крыльями или бескрылые, а самцы крылатые.
Род был впервые выделен в 1833 году английским энтомологом Джоном Обадия Вествудом. Известны в ископаемом состоянии.

Мирмекофильные связи подтверждаются отдельными находками. Донистороп (Donisthorpe, 1927) обнаружил вид  вместе с муравьями , а Консани (Consani, 1948) нашёл их вместе с муравьями .
Японские экземпляры вида  были найдены в гнезде муравьёв  (по данным Hirashima & Yamagishi, 1975). 

  — Африка
  — Неотропика
  — Неотропика
 
  — Австралия
 
  — Неотропика
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Йемен
  — Иран
  — Доминиканская Республика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  — Ориентальная область, Восточная Палеарктика и Канарские острова, Приморский край (Россия)
  — Нидерланды
  — Россия (Европ. часть и Восточная Сибирь)
 
 
 
  — Восточная Палеарктика, Приморский край (Россия)
 
 
 
 
  — Крым
  (Ampulicomorpha) — Россия
 
 
 
 Другие виды
 † — Балтийский янтарь
 †

Примечания

Литература 
 Белокобыльский С. А. 1990. Embolemidae — новое для фауны Дальнего Востока СССР семейство бетилоидных ос (Hymenoptera, Bethyloidea). — В кн.: Новости систематики насекомых Дальнего Востока. Владивосток. С. 64-70.
 Amarante, Roberto F. Brandao & Carpenter 1999: A new species of Embolemus Westwood from the Mata Atlantica of Brazil (Hymenoptera: Embolemidae). American Museum Novitates, 3266: 1-7.
 Azevedo; Amarante 2006: New species of Embolemus (Hymenoptera, Embolemidae) from eastern Brazil. Studies on Neotropical fauna and environment, 41(2): 123-129.
 Olmi, M.; Copeland, R. S. 2011: A catalogue of Dryinidae, Embolemidae and Sclerogibbidae of Kenya and Burundi, with descriptions of new species (Hymenoptera: Chrysidoidea). African invertebrates, 52(1): 177-206.

Ссылки 

 Embolemus на сайте Энциклопедия жизни eol.org 
 Embolemus. 

Embolemus
Роды перепончатокрылых